Богодуховская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Богодуховская волость (Орловский уезд) — в составе Орловской губернии, Орловский уезд
 Богодуховская волость (Золотоношский уезд) — в составе Полтавской губернии, Золотношский уезд
 Богодуховская волость (Богодуховский уезд) — в составе Харьковской губернии, Богодуховский уезд